Криппс () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Криппс, Джастин (род. 1987) — канадский бобслеист, бронзовый призёр чемпионата мира.
 Криппс, Дэвид — англо-американский валторнист, дирижер и музыкальный педагог.
 Криппс, Мэриан (1878—1952) — британская антивоенная активистка.
 Криппс, Стаффорд (1889—1952) — британский политик, член Лейбористской партии.